Борушенко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Борушенко Оксана Павлівна — вчений-історик.
 Борушенко Павло — громадський діяч, інженер.
 Борушенко-Моро Лариса Павлівна — піаністка.

Персоналії за алфавітом
Українські прізвища
Прізвища на -енко